Raczkowski ist ein polnischer männlicher Familienname folgender Personen:

 Damian Raczkowski (* 1975), polnischer Politiker
 Paweł Raczkowski (* 1983), polnischer Fußballschiedsrichter
 Władysław Raczkowski (1893–1959), polnischer Dirigent, Chorleiter, Organist und Pianist

Siehe auch:
 Rączkowski
 Račkauskas, litauische Form